«Индокита́й» (; ) — кинофильм 1992 года. Снимался при активном участии вьетнамских кинематографистов. Премия «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке (1993).

Сюжет 
Действие фильма происходит во Французском Индокитае 1930-х годов. История любви владелицы каучуковых плантаций француженки Элианы и её приемной дочери — богатой наследницы древней вьетнамской императорской династии круглой сироты Камиллы — к молодому морскому офицеру французу Жану-Батисту показана на фоне коммунистических волнений в колониальном Вьетнаме, который борется за независимость от Франции.

Жан-Батист знакомится с Элианой на аукционе и влюбляется в неё; события их страсти разыгрываются в её родном старом доме, где она провела своё детство.

Однажды на улице Жан-Батист спасает от террориста её падчерицу — вьетнамскую принцессу Камиллу. Юная шестнадцатилетняя девушка влюбляется в него, и эта любовь оказывается взаимной. Элиана не может простить Жан-Батиста: по её просьбе его ссылают на дальний форпост — в залив Халонг, а Камиллу выдают замуж за изгнанного из Парижа жениха-вьетнамца Тханя в древней столице вьетнамских императоров — городе Хюэ. В преддверии свадьбы жених Камиллы, увлеченный коммунистическими идеями, помогает ей сбежать. Она скитается по северному Вьетнаму, по дороге познакомившись с женщиной Шао из вьетнамо-китайской семьи. Когда она попадает в залив Халонг, ожидая переправы с китайцами и вьетнамцами, которых хотят продать в качестве рабов, её замечает Жан-Батист. Он пытается отделить её от остальных вьетнамцев, но этому препятствует его командир, возникает стычка, в ходе которой Камилла расстреливает его из его же револьвера. Они вынуждены скрываться, Жан-Батист становится дезертиром.

Со временем Камилла и Жан-Батист присоединяются к коммунистическому революционному движению через Тханя, вьетнамского мужа Камиллы. У них рождается сын Этьен, которого Камилла вынашивает в бегах, скитаясь вместе с бродячим театром. Сразу после рождения сына, Жана-Батиста вместе с ребёнком арестовывают, Камилла попадает в лагерь, где становится известной под именем Красной Принцессы, а её сын Этьен остаётся у Элианы. За дезертирство Жана-Батиста ждёт трибунал и последующее суровое наказание. Чтобы не очернять французскую армию перед вьетнамцами,трибунал над офицером было решено провести во Франции, в Бресте. Накануне отплытия Жана-Батиста под честное слово офицера отпускают на сутки попрощаться с сыном и близкими. Утром его обнаруживают застреленным в постели рядом с сыном. Убийство или самоубийство? Похоже, первое: Жан-Батиста мешал всем — как флоту (дезертир, примкнувший к коммунистам), так и самим коммунистам, о которых он очень много знал. Несмотря на тщетные попытки Элианы добиться расследования убийства, следствие вынесло удобный для всех вердикт — самоубийство. Через несколько лет, после освобождения из заключения, Камилла отказывается вернуться в семью. Она окончательно выбрала свой путь — с коммунистами, и просит Элиану уехать во Францию. «Твоего Индокитая больше нет, он умер…» — говорит она. 

События Второй мировой войны и Первой Индокитайской войны остались за кадром. В конце фильма действие переносится в Швейцарию, на Женевское озеро, где после Первой Индокитайской войны, 21 июня 1954 года, была провозглашена независимость Вьетнама. Элиана приводит повзрослевшего Этьена к его матери — Камилле, приехавшей с вьетнамской делегацией, но они оба не испытывают друг к другу родственных чувств. Вернувшись от Камиллы, Этьен сказал вырастившей его Элиане: «Моя мать — это ты».

В ролях 
 Катрин Денёв — Элиана
 Венсан Перес — Жан-Батист
 Фам Линь Дан — Камилла
 Доминик Блан — Иветт
 Анри Марто — Эмиль
 Анджей Северин — Хебрард
 Тю Хынг — муж Шао
 Нгуен Эрик — Тхань
 Чинь Тхинь — сыщик Минь
 Ньы Куинь — Шао
 Жан-Батист Хюинь — взрослый Этьен
 Нго Куанг Хай

Награды 
 1993 — Премия «Сезар»
 Лучшая женская роль: Катрин Денёв
 Лучшая женская роль второго плана: Доминик Блан
 Лучшая работа художника-постановщика
 Лучшая операторская работа
 Лучший звук
 1993 — Премия «Оскар»
 Лучший фильм на иностранном языке
 1993 — Премия «Золотой Глобус»
 Лучший фильм на иностранном языке
 1993 — Премия «Гойя»
 Лучший европейский фильм
 1992 — Национальный совет кинокритиков США
 Лучший фильм на иностранном языке

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Индокитай» на сайте AsiaFilm.TV
 Фильм «Индокитай» на сайте VIII Международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало»

Фильмы Режиса Варнье
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Вьетнама
Фильмы-мелодрамы Франции
Фильмы-мелодрамы Вьетнама
Фильмы Франции 1992 года
Фильмы Canal+